«Оди́н прекра́сный день» — название нескольких произведений культуры:

 «Один прекрасный день» — фильм США 1996 года;
 «Один прекрасный день» — фильм Франции 1997 года;
  — фильм Франции 2006 года;
 Один прекрасный день (манхва)